Adrian Ionescu poate fi:

 Adrian Ionescu (fotbalist 1958)
 Adrian Ionescu (fotbalist 1985)
 Adrian Ionescu (scriitor), scriitor de literatură SF
Adrian Mihai Ionescu, profesor la École Polytechnique Fédérale de Lausanne